Caroline Morales, dite Cali Morales, née le  à Saint-Raphaël, est une animatrice de télévision française.

Biographie 

Après des études de médecine à Marseille, elle fera de nombreuses campagnes en tant que mannequin. Elle travaille entre autres pour Ted Lapidus, Simone Malher, Rochas, Club Med, Aubade, Nina Ricci. Parallèlement à son métier de mannequin, on la verra tour à tour sur les chaînes Comédie, TF1 et M6. 

Elle animera le magazine Air de Paris pour Air France. 

Elle présente le bulletin météorologique sur M6 depuis .

Vie Privée 
Mère de deux filles, séparée de Sébastien Moura, elle s'est mariée à Saint Raphaël en 2015 avec le compositeur Stéphane Kronborg.

Notes et références

Liens externes 
 http://www.imdb.com/title/tt0478345/fullcredits/

Naissance en février 1974
Animatrice sur M6
Naissance à Saint-Raphaël (Var)
Mannequin femme français
Présentatrice française en météorologie